Перепадная ГЭС:
 Перепадная ГЭС (Таджикистан) — гидроэлектростанция, входящая в Вахшский каскад ГЭС, Таджикистан.
 Перепадные ГЭС — гидроэнергетический комплекс из одной действующей (Перепадная ГЭС-I) и трёх не эксплуатирующихся (Перепадные ГЭС-II, -III и -IV) гидроэлектростанций в Абхазии.